Ludzie o takim nazwisku lub przezwisku:
 Francisco Fernández Rodríguez, hiszpański piłkarz znany jako Gallego
 Américo Gallego, argentyński piłkarz i trener
 Blas Gallego, malarz, twórca grafik i komiksów
 Ricardo Gallego, hiszpański piłkarz
 Rubén González Gallego, rosyjski pisarz i dziennikarz. 
Inne:
 Gallego – Język galicyjski